Сельское поселение Сараевское — сельское поселение, существовавшее в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области до 1 апреля 2013 года.
Центр — село Сараево.

Население по данным переписи 2010 года — 659 человек, оценка на 1 января 2012 года — 648 человек.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Сараевский сельсовет.

1 апреля 2013 года вошло в состав Городецкого сельского поселения.

География 
Располагалось на северо-западе района. Граничило:
 на западе с Трофимовским сельским поселением,
 на юго-западе с Зеленцовским сельским поселением Никольского района,
 на юге с Шонгским сельским поселением,
 на востоке с Захаровским сельским поселением,
 на севере со Стреленским и Опокским сельскими поселениями Великоустюгского района.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор и до упразднения сельского поселения состав Сараевского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входили 23 населённых пункта, в том числе
21 деревня,
1 посёлок,
1 село.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кичменгско-Городецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году